Первый дивизион 1986 () — 44-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 26 апреля 1986 года и закончился 14 сентября 1986 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1986
Фарерские острова
1986 год на Фарерских островах